El Cantó d'Évry és un cantó francès del departament d'Essonne, situat al districte d'Évry. Creat amb la reorganització cantonal del 2015.

Municipis 
 Courcouronnes
 Évry

Referències 

Cantons del districte d'Évry